Вайнгартен () — деревня в Германии, в земле Тюрингия. Входит в состав коммуны Хёрзель района Гота.

Вайнгартен ранее имел статус отдельной коммуны (общины). 1 декабря 2011 года вместе с соседними населёнными пунктами вошёл в состав новой коммуны Хёрзель.

Население 
Динамика населения (на 31 декабря каждого года):

Примечания 

Города Тюрингии